Novum (recht), een juridische term 
 Novum Nieuws, een persbureau 
 Novum (Procol Harum), een cd van Procol Harum